Antigel bezeichnet:
 Gefrierschutzmittel
 Antigeliermittel